Гжегож Комендарек (; 13 грудня 1965, Варшава — 21 вересня 2014, Скаржисько-Каменна) — польський шеф-кухар.
 Владислав Комендарек ( 10 жовтня 1948 р.) — польський музикант.

Польські прізвища